Трстено се може односити на:
 Трстено (Дубровник)
 Трстено (Тухељ)